Diomedes (Gr. ) is een Griekse naam die naar verschillende figuren kan refereren.
 Diomedes (Argos), mythische koning van Argos ten tijde van de Trojaanse Oorlog
 Diomedes (Thracië), mythische koning van Thracië
 Diomedes van Nicea, martelaar uit de 3de eeuw.
 Diomedes Soter, een Indo-Griekse koning
 Diomedeseilanden,  twee eilanden in het midden van de Beringstraat